

Persone
 Ferrucci – famiglia patrizia di Firenze
 Adalgiso Ferrucci (1891-1940) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Andrea Ferrucci (1465-1526) – scultore italiano
 Caterina Franceschi Ferrucci (1803-1887) – scrittrice, poetessa, patriota ed educatrice italiana
 Claudio Ferrucci (1928-1983) – politico italiano
 Francesco Ferrucci, noto anche come Francesco Ferruccio (1489-1530) – condottiero italiano 
 Francesco di Simone Ferrucci (1437-1493) – scultore italiano
 Francesco Ferrucci detto Francesco del Tadda  (1497-1585) – scultore italiano
 Franco Ferrucci (1936-2010) – scrittore e traduttore italiano
 Giovanni Domenico Ferrucci (1619-post 1669) – pittore italiano
 Matteo Ferrucci (1570-1651) – scultore italiano
 Michele Ferrucci (1801-1881) – latinista, epigrafista e docente italiano
 Mauro Ferrucci (1963) – produttore discografico e disc jockey italiano
 Nicodemo Ferrucci (1575-1650) – pittore italiano
 Roberto Ferrucci (1960) – scrittore italiano
 Romolo di Francesco Ferrucci del Tadda detto Romolo del Tadda (1544-1621) – scultore italiano
 Santino Ferrucci (1998) – pilota automobilistico statunitense

Altro
 82927 Ferrucci – asteroide della fascia principale